Валери Стилл (; в замужестве Лок (); род. 14 мая 1961 года, Лексингтон, штат Кентукки) — американская профессиональная баскетболистка, выступавшая в женской национальной баскетбольной ассоциации. Не выставляла свою кандидатуру на драфт ВНБА 1999 года, но ещё до начала очередного сезона заключила договор с клубом «Вашингтон Мистикс», в котором провела всего один год. Играла на позиции тяжёлого форварда и центровой. После окончания спортивной карьеры вошла в тренерский штаб «Мистикс», а затем работала ассистентом главного тренера в клубе «Орландо Миракл».

Ранние годы 
Валери Стилл родилась 14 мая 1961 года в городе Лексингтон (штат Кентукки).

Студенческая карьера

Профессиональная карьера

Тренерская карьера

Примечания

Ссылки 
 Профайл на сайте WNBA.com
 Профайл на сайте justsportsstats.com
 Статистика в WNBA на сайте Basketball-reference.com

Баскетболисты США
Игроки ЖБК «Пул Коменсе»
Игроки ЖБК «Скио»
Игроки «Коламбус Квест»
Игроки «Вашингтон Мистикс»
Баскетбольные тренеры США